Areola (aldeia) - uma aldeia portuguesa
 Ariola Discos - uma gravador brasileira
 Ariola Records - uma editora alemã